Het schnitzelparadijs (boek), een boek van Khalid Boudou uit 2001
 Het schnitzelparadijs (film), een film van Martin Koolhoven uit 2005, gebaseerd op bovenstaand boek
 Het schnitzelparadijs (televisieserie), een televisieserie uit 2008, gebaseerd op de film